Ерча има више значења:

 Ерча (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Ерча (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији